Мисс США 1988 () — 37-й конкурс красоты Мисс США прошедший 1 марта 1988 года, в Эль-Пасо, Техас. Победительницей конкурса стала Кортни Гиббс из штата Техас.

Ведущим конкурса стал Алан Тик звезда сериала , комментатором конкурса стала Трэйси Скоггинс. Впервые за двадцать лет Боб Баркер не был ведущим конкурса. Боб Баркер, активист за права животных, отказался участвовать проведении конкурса из-за настоящих шуб. С 1987 года вокруг меховых шуб были дискуссии и Баркер утверждал, что просил официальных лиц конкурса не раздавать шубы в течение многих лет, но его игнорировали. Другие активисты по защите прав животных пригрозили пикетировать конкурс в знак протеста против политики в отношении мехов и сорвали предварительную пресс-конференцию. На Скоггинса было совершено нападение в лифте после репетиций театрализованного представления, нападение не было отношения к протестам активистам. Злоумышленнику предъявлено обвинение в попытке сексуального насилия.

Это был первый раз, когда конкурс проводился в Техасе и единственный раз, когда мероприятие проводилось в Эль-Пасо. В 1987 году город Эль-Пасо принимал у себя другой конкурс «Юная мисс США 1987» и в ноябре 1987 года было объявлено, что город, вероятно, примет «Мисс США 1988».

Результаты

Специальные награды

Полуфинальные количество очков 

 Победительница
 1-я Вице Мисс
 2-я Вице Мисс
 3-я Вице Мисс
 4-я Вице Мисс
 Топ 12

Предварительные оценки купальника 
Ниже приведены средние результаты конкурсантов в предварительных соревнованиях по купальникам.

 Победительница
 1-я Вице мисс
 2-я Вице мисс
 3-я Вице мисс
 4-я Вице мисс
 Топ 10 Полуфиналисток

Штаты-участницы 

 — Ронда Муни
 — Раун Ривз
 — Крис Кейм
 — Мелисса Стейплз
 — Диана Маганья
 — Никола Свальди
 — Катрин Калассо
 — Кристина ли Ангел
 — Эльва Андерсон
 — Моника Фаррелл
 — Донна Рэмпи
 — Паула Прево
 — Кей Кинси
 — Джина Зордани
 — Лоэтта Эрнест
 — Джули Кеммерлинг
 — Синтия Декер
 — Сюзанна Питман
 — Ронда Винсон
 — Сюзанна Гренье
 — Роуэн Брюэр
 — Аня Лавли
 — Антония Дотсон
 — Джули Нельсон
 — Дана Ричмонд
 — Алеша Воркман
 — Кимберли Топп
 — Келли О'Нил
 — Лаграселла Омран
 — Дайан Райт
 — Коллин Карлоне
 — Стефани Сторри
 — Линнеа Манчини
 — Тэмми Толар
 — Катя Севде
 — Джина Уэст
 — Тамара Уолкер
 — Элейн Рорер
 — Сьюзан Грей
 — Синди Геронда
 — Эйприл Абель
 — Сэнди Фикс
 — Стефани Джейн Поттс
 — Кортни Гиббс
 — Сьюзи Ланделл
 — Стейси Сиссон
 — Дениз Смит
 — Сандра Корд
 — Кэти Фаулер
 — Мэри Кей Андерсон
 — Кристен Юманс

Заметки участниц 
Две участницы принимали участие в конкурсе «Юная Мисс США». Крис Кейм из штата Арзиона, «» 1983 года и Мелисса Стейплз из штата Арканзас, «» 1984 года.
Две участницы принимали участие в конкурсе «». Мэри Кей Андерсон из штата Висконсин, «» и Моника Фаррелл из штата Флорида, «».
Перед конкурсом, участница Сюзанна Питман из штата Кентукки была обвинение в вождении в нетрезвом виде, но в итоге допущена к участие в конкурсе.
Победительница конкурса  — Сью Болич, отказалась от титула через неделю после ареста за кражу в магазине. Поэтому, на вакантное место была выбрана другая участница — Джолин Ставракис. Но и она отказалась от участия в конкурсе из-за обвинения, в её адрес, в краже в магазине  Julie Nelson, second runner-up in the state pageant, assumed the title and represented Minnesota at Miss USA..

Примечание

См. также 
 Мисс Мира 1988
 Мисс Вселенная 1988
 Мисс Интернешнл 1988

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

События 1 марта
1988 год в Техасе
1988
Март 1988 года